Singhateh ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulie Suku Singhateh (* 1970), gambischer Politiker
 Farimang Singhateh (1912–1977), zweite und letzte Generalgouverneur von Gambia
 Fanta Singhateh (* 1929), gambische First Lady
Mama Fatima Singhateh, gambische Juristin und Politikerin
Saffiatou Singhateh, gambische Frauenrechtlerin
 Sally Singhateh (* 1977), Schriftstellerin aus dem westafrikanischen Staat Gambia